Беддоус - фамилия:

 Беддоус, Томас (1760—1808) — английский химик, медик, философ; отец писателя Томаса Беддоуса.
 Беддоус, Томас (1803—1849) — английский поэт и драматург-романтик.

См. также 
 Беддоу